

Persone 
 Carlo Carlone (1686-1775) – pittore italiano
 Carlo Antonio Carlone (o Carloni, 1635-1708) – architetto italiano
 Carlo Martino Carlone (1616-1667) – architetto italiano, attivo in Austria
 Diego Francesco Carlone (1674-1750) – stuccatore italiano
 Domenico Carlone (o Dominico, 1615-1679) – architetto e stuccatore italiano
 Giovanni Carlone (meglio noto come Giovanni Carloni, 1510-1576) – scultore, appartenente al ramo dei Carlone originari di Rovio
 Giovanni Carlone (anche noto come Giovanni Andrea Carlone, detto il Genovese, 1584-1631) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio
 Giovanni Carlone (anche noto come Johann Carlone, 1636-1713)  – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio
 Giovanni Andrea Carlone (anche noto come Andrea Carlone, 1639-1697) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio
 Giovanni Battista Carlone (1642-1721), appartenente al ramo della famiglia originario di Scaria (l'attuale Lanzo d'Intelvi)
 Giovanni Battista Carlone (1603-1684) – pittore, appartenente al ramo della famiglia originario di Rovio
 Giovanni Battista Carlone (1580-1645) – architetto, appartenente al ramo della famiglia originario di Rovio
 Taddeo Carlone (o Carloni, 1543-1615) – scultore e architetto svizzero-italiano
 Tommaso Carlone (o Carloni, 1600 circa – 1667) – scultore e stuccatore svizzero-italiano

Altro 
 Carlone (o Carloni) – famiglia di artisti in arti figurative che ebbe origine nella zona dei laghi di Como e di Lugano